Dupinić je ime več otočkov na Jadranskem morju:

 Dupinić Veliki, otoček zahodno od otoka Kaprije
 Dupinić Mali, otoček zahodno od otoka Kaprije